Marissa steht für:
 Marissa, einen weiblichen Vornamen

die Orte:
 Marissa (Illinois), eine Ortschaft im St. Clair County, im US-Bundesstaat Illinois
 Marissa (Israel), eine kleine biblische antike Stadt im heutigen Israel

Marissa ist der Familienname folgender Personen:
 Vita Marissa (* 1981), indonesische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Marissa Township
 Marisa